Иохельсон — фамилия. Известные носители:

 Иохельсон, Владимир Ефимович (1904—1941) — советский музыковед.
 Иохельсон, Владимир Ильич (1855—1937) — российский этнограф.